Тысяцкое се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Кувшиновском районе Тверской области Российской Федерации.

Административный центр — село Тысяцкое.

География 
Нахождение: центральная часть Кувшиновского района, к востоку от города Кувшиново.

Граничит:
 на севере — с Большекузнечковским СП
 на востоке — с Пречисто-Каменским СП, Борковским СП и Прямухинским СП
 на юге — с Заовражским СП
 на западе — с Васильковским СП и городским поселением город Кувшиново
 на северо-западе — с Пеньским СП

По юго-западной границе протекает река Осуга.

По территории поселения проходит железная дорога «Торжок—Соблаго» и автодорога «Торжок—Кувшиново—Осташков».

История 
В XI—XIV вв. территория поселения относилась к Новгородской земле и составляла часть «городовой волости» города Торжка.

В XV веке присоединена к Великому княжеству Московскому.

1708—1727 гг. в Санкт-Петербургскую (Ингерманляндскую 1708—1710 гг.) губернию, Тверскую провинцию,

1727—1775 гг. в Новгородскую губернию, Тверскую провинцию,

1775—1796 гг. в Тверское наместничество, Новоторжский уезд,

1796—1929 гг. в Тверскую губернию, Новоторжский уезд,

1929—1935 гг. в Западную область, Каменский район,

1935—1963 гг. в Калининскую область, Каменский район,

1963—1965 гг. в Калининскую область, Торжокский район,

1965—1990 гг. в Калининскую область, Кувшиновский район,

1990 в Тверскую область, Кувшиновский район.

В середине XIX-начале XX века большинство деревень поселения относились к Тысяцкой волости Новоторжского уезда.

В 50-е годы XX века на территории поселения существовали Тысяцкий, Сурушинский и Бобровский сельсоветы.

Образовано в 2005 году, включило в себя территорию Тысяцкого сельского округа.

Законом Тверской области от 17 декабря 2015 года № 119-ЗО, были преобразованы, путём их объединения, Тысяцкое, Большекузнечковское, Борзынское и Пеньское сельские поселения — в Тысяцкое сельское поселение.

Население

Состав сельского поселения 

 Упразднённые населённые пункты
На территории поселения исчезла деревня Кротово, а деревня Малашево присоединена к селу Тысяцкое.

Экономика 
Основное сельхозпредприятие — колхоз «Свободный Труд».

Примечания

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»

Муниципальные образования Кувшиновского района
Сельские поселения Тверской области